

Хортиця — село, Александровський район, Оренбурзька область

Хортиця — річковий острів на Дніпрі, Запорізька область
 Хортиця — село, Запорізька область, Запорізький район
 Хортиця — село, Чернігівська область, Прилуцький район
 Хортиця — вантажна залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 «Хортиця» — національний заповідник

 Хортиця — аматорський футбольний клуб, представляв місто Любачів
 «Хортиця» — панцерний бронепоїзд Армії УНР
 «Хортиця» — сімейство дослідних самозарядних українських пістолетів
 «Хортиця-М» — український комплекс радіолелектронної розвідки
 «Хортиця» — видавничий кооператив, що діяв у Львові у 1928—1939 роках
 «Хортиця» — українське підприємство з виробництва напоїв, в тому числі горілки, лікеро-горілчаних виробів, вина, соків та слабоалкогольних напоїв
 «Хортиця» — колишня перша недержавна телекомпанія в Запорізькій області, що була в ефірі у 1991—2001 роках

Примітки

Див. також 
 Верхня Хортиця
 Нижня Хортиця